Svindlande höjder eller Wuthering Heights kan syfta på:

 Svindlande höjder – en roman av Emily Brontë, originaltitel: Wuthering Heights
 Wuthering Heights (sång) – en poplåt från 1978 av Kate Bush
 Wuthering Heights (musikal) – en musikal från 1992

Filmer 
Svindlande höjder (1939) – film från 1939 regisserad av William Wyler, med Laurence Olivier och Merle Oberon
Svindlande höjder (1954) – film från 1954 regisserad av Luis Buñuel.
Svindlande höjder (1970) – film från 1970 regisserad av Robert Fuest, med Timothy Dalton och Anna Calder-Marshall.
Svindlande höjder (1992) – film från 1992 regisserad av Peter Kisminsky, med Ralph Fiennes och Juliette Binoche. 
Svindlande höjder (2009) – TV-film från 2009.
 Wuthering Heights (TV-serie) – en TV-serie från 1967
Wuthering Heights (film) – film från 2011 regisserad av Andrea Arnold, med Nichola Burley och Kaya Scodelario